Radio Noordzee Internationaal
 Noordzee FM - een voormalige Nederlands commercieel radiostation. Voorheen Radio Noordzee Nationaal en Radio Noordzee.
 Radio Noordzee (Egmond) - Egmondse piraat die lang gedoogd werd en is opgegaan in de lokale omroep RTV80
 Radio Noordzee (Mol) - Molse radio omroep die een naamsverandering kreeg tot Radio Gompel